Kiss Zsuzsa
 Kiss Zsuzsa (1945–1993) romániai magyar újságíró
 Kiss Zsuzsa (1949) romániai magyar történelemtanár
 Kiss Zsuzsa (?) úszó

Kiss Zsuzsanna
 Kiss Zsuzsanna (1932) Eötvös József-díjas kémiatanár
 Kiss Zsuzsanna (?) színész, szinkronszínész
 Kiss Zsuzsanna (1959) zeneszerző, zeneelméleti tanár, karvezető
 Kiss Zsuzsánna (1965) tanár, irodalomtörténész, műfordító
 Kiss Zsuzsanna (?) magyartanár, drámapedagógus
 Kiss Zsuzsanna (?) labdarúgó (MTK)

hasonló nevűek
 N. Kiss Zsuzsa (1955) műfordító (1995-ig Kiss Zsuzsa néven)
 P. Kiss Zsuzsa (1960–2019) műsorvezető, szerkesztő